Frank Vincent peut désigner :
  (1926-2005), diplomate américain ;
  (1937-), juriste australien ;
  (1938-2014), pianiste américain  de jazz ;
 Frank Vincent Gattuso (1939-2017), acteur américain ;
 Frank Vincent Zappa (1940-1993), musicien, guitariste, auteur-compositeur, interprète, ingénieur du son, producteur, satiriste et réalisateur américain ;
 Franck Joseph Vincent (1955-), auteur-compositeur, interprète, producteur, éditeur et manager de zouk français ;